

Patronyme 
 (par ordre alphabétique) :
 Agostinho Barbosa (1589-1649), canoniste portugais, évêque d'Ugento.
 Alexandrina Barbosa (1986-), handballeuse portugaise naturalisée espagnole.
 Alves Barbosa (1931-2018), coureur cycliste portugais.
 António Barbosa (1931-), footballeur portugais.
 Arias Barbosa (v. 1465-1540), humaniste portugais.
 Cacilda Borges Barbosa (1914-2020),  pianiste, chef d'orchestre et compositrice brésilienne.
 Cédric Barbosa (1976-), footballeur français.
 Daniel Camargo Barbosa (1930-1994), un tueur en série colombien.
 Diégo Barbosa Machado (1682-1770), religieux portugais.
 Duarte Barbosa (c. 1480-1521), officier de l'Inde portugaise, écrivain, navigateur avec Magellan.
 Eliz Barbosa (1973-), artiste plasticienne franco-portugaise.
 Gabriel Barbosa (1996-), footballeur brésilien.
 Gladson Barbosa (1979-), athlète brésilien.
 Hélder Barbosa (1987-), footballeur portugais.
 Héctor Barbossa (, capitaine corsaire de la saga Pirates des Caraïbes.
 Joaquim Barbosa (1954-), ancien président du Tribunal suprême fédéral brésilien.
 José Vicente Barbosa du Bocage (1823-1907), homme politique et zoologiste portugais.
 Jorge Barbosa (1902-1971), poète et écrivain cap-verdien.
 Laurence Ferreira Barbosa (1958-), réalisatrice et scénariste française.
 Leandro Barbosa (1982-), joueur brésilien de basket-ball.
 Madalena Barbosa (1942-2008), féministe portugaise.
 Manuel Maria Barbosa de Boccage (1765-1805), poète portugais.
 Marcia Barbosa (1980-), joueuse brésilienne de volley-ball.
 Marcia Barbosa (1960-), physicienne brésilienne.
 Mariano Barbosa (1984-), joueur argentin de football.
 Marina Ruy Barbosa (1995-), actrice brésilienne.
 Moacyr Barbosa (1921-2000), ancien gardien de but brésilien.
 Miguel Barbosa Huerta (1959-2022), homme politique mexicain.
 Nelson Barbosa (né en 1969), homme politique brésilien.
 Neyde Barbosa (née en 1980), handballeuse angolaise.
 Oliver Barbosa (né en 1986), joueur d'échecs philippin.
 Pedro Barbosa (né en 1970), footballeur portugais.
 Suzi Carla Barbosa (1973-), femme politique bissau-guinéenne.

Toponyme 

 Barbosa est une ville brésilienne de l'État de São Paulo.
 Barbosa est une ville colombienne du département d'Antioquia.
 Barbosa est une ville colombienne du département de Santander.

Patronyme portugais
Patronyme brésilien